Рожньои () — венгерская фамилия. Известные носители:

 Рожньои, Шандор (1930—2014) — венгерский легкоатлет.
 Рожньои, Каталин (род. 1942) — венгерская гребчиха-байдарочница.